Melaina (griechisch ) bezeichnet:

 Melaina (Nymphe), eine der Korykischen Nymphen in der griechischen Mythologie

in der antiken Geographie:

 Melaina (Ionien), eine Landzunge in Ionien, heute das nordwestliche Ende der Halbinsel Karaburun
 Melaina (Bithynien), eine Landzunge in Bithynien, heute 2 km westlich von Sahilköy an der Küste des Schwarzen Meeres
 Melaina (Chios), eine Landzunge auf Chios, bei der heutigen Ortschaft Melanios